Chilii se poate referi la:

Chilii, Argeș
Chilii, Neamț
Chilii, Olt

Toponime românești